Ста́рый го́род (, , ) — район Вильнюса, старейшая часть города на левом берегу реки Вилия (Нярис) к югу от Замковой горы с башней Гедимина и сохранившейся Кафедральной площади с собором Святого Станислава.

Один из крупнейших в Восточной Европе урбанистических комплексов, формировавшихся начиная со Средних веков. Занимает площадь 3,59 км² (359 га). Охватывает 74 квартала с 70 улицами и переулками, 1487 зданиями и общей площадью помещений 1 497 000 м². Одноэтажных зданий — 6,4 %, двухэтажных — 35,5 %, трёхэтажных — 42,1 %, четырёхэтажных — 12,5 %, пятиэтажных — 3,5 %.

Старейшая часть столицы Литвы формировалась на протяжении столетий, запечатлевая в себе историю города и различные культурные влияния. Здания и элементы, относящиеся к различным архитектурным стилям (готика, ренессанс, барокко, классицизм, вкрапления модерна), в Старом городе соседствуют и взаимно дополняют друг друга. В Старом городе располагаются католические, лютеранские и православные храмы, музеи, учебные заведения и жилые дома, гостиницы и магазины, здания которых являются памятниками культуры и архитектуры.

Старый город (сформированные историческими улицами кварталы, сама сеть улиц, застройка и её структура, элементы рельефа) включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики как объект национального значения, код 16073. ЮНЕСКО, признавая универсальную ценность и оригинальность Старого города, в 1994 году внесла его в Список Всемирного культурного наследия.

Описание 

В Старом городе расположены Замковая гора с башней Гедимина, сохранившейся от укреплений Верхнего замка. В башне с 1960 года действует экспозиция, посвящённая истории города. Наверху устроена обзорная площадка, с которой открывается панорама Старого города и долины реки Вилии.

У подножия Замковой горы находится Кафедральная площадь с памятником князю Гедимину, Кафедральным собором Святого Станислава и колокольней. Рядом с собором расположен Дворец великих князей литовских (Дворец правителей), восстанавливаемый с 2002 года. 6 июля 2009 года при участии руководителей 15 государств состоялось символическое открытие восстановленного, но окончательно ещё не обустроенного Дворца великих князей литовских. 6 июля 2013 года для посетителей открылись два из четырёх корпусов Национального музея Дворца великих князей литовских.

От Кафедральной площади до излучины реки Нярис центр города с востока на запад пересекает проспект Гедимина (; в XIX веке назывался Георгиевский проспект, после Первой мировой войны — проспект Мицкевича, после Второй мировой войны — Сталина, затем — Ленина). Часть его вместе с прилегающими старинными улицами Тоторю (), Одминю (), Вильняус (), входит в черту Старого города.

Неподалёку от Кафедральной площади находится площадь С. Дауканто (в XIX веке — Дворцовая площадь, затем — площадь Муравьёва, в межвоенные годы — площадь Наполеона, после Второй мировой войны — площадь Кутузова), образуемая парадным фасадом президентского дворца, фасадом дворца де Реусов (Шуазелей), костёлом Святого Креста (бонифратров) и корпусами Вильнюсского университета. От университета и президентского дворца узкой улицей Университето можно пройти к перекрёстку улиц Швянто Йоно (), Шварцо (), Гаоно () и Доминикону (), с различного рода достопримечательностями разных эпох.

От Кафедральной площади к Ратушной площади и далее к воротам былой городской стены ведут старинная улица Пилес (Замковая, , ), её продолжение улица Диджёйи (Большая, , ) и улица Аушрос варту (Островоротная, , ).

Пилес, как и в старину, остаётся главной артерией Старого города с обилием кафе, музеев и галерей и торговлей сувенирами. По левой стороне за аркой, соединяющей угловые дома, начинается узкая изогнутая улица Бернадину (, ; в советское время Пилес, ). Она ведёт к костёлам Святого Михаила, Святой Анны и Святого Франциска Ассизского (Бернардинскому) с францисканским монастырём. Неподалёку от готического костёла Святой Анны и Бернардинского храма находится памятник поэту Адаму Мицкевичу. Мостовая Бернардину из красного кирпича напоминает паркет. По обе стороны стоят старинные двухэтажные жилые дома, частью с совершенно слепыми гладкими стенами, составляющими контраст открывающимся на каждом шагу новым перспективам, разнообразящимися скатами черепичных крыш, барочными порталами и зданиями на дальних планах.

На углу Бернардину и улиц Шилтадаржё (, дом 8) располагается бывший дворец графов Олизаров. Он был приобретён в 1762 году М. Лопацинским и реконструирован по проекту архитектора Иоганна Кристофа Глаубица. Работы выполнялись сначала архитектором Андрисом (умер в 1765 году), затем Фрезером. У двухэтажного здания под высокой черепичной крышей нижний этаж покрыт серой, верхний — более тёмной фактурной штукатуркой, на которых контрастно выделяются белые обрамления окон и другие детали. Фасад по линии улицы Бернардину незначительно изогнут. Во второй половине XIX века дом принадлежал Завадским — семейству книгоиздателей и книготорговцев. Ныне во дворце Олизаров (Лопацинских) располагается отель.

Напротив его находится дом, в котором в 1822 году жил Адам Мицкевич, вернувшись из Ковна. Поэт заканчивал здесь свою поэму «Гражина» , готовя её к изданию. Над воротами, ведущими во двор, установлена мемориальная таблица с лаконичной надписью. В трёх комнатах бывшей квартиры Мицкевича оборудован мемориальный музей, принадлежащий Вильнюсскому университету.

Квартал Старого города между улицей Пилес, отходящими от неё вправо улицами Скапо () и Швянто Йоно и улицей Университето занимает ансамбль Вильнюсского университета, формировавшийся начиная с 1570 года и состоящий из образующих тринадцать двориков зданий в несколько корпусов, включая костёл Святых Иоаннов с возвышающейся на 68 м (с крестом) колокольней.

К Ратуше и треугольной формы Ратушной площади, старому центру города, выходят, помимо Диджёйи, улицы Стиклю (, Стеклянная), Вокечю (, Немецкая, в советское время Музеяус), Руднинку (, Рудницкая), Арклю (), Савичяус (, Савича, в советское время Ю. Вито).

На Ратушной площади расположена Ратуша в стиле классицизма. Неподалёку от Ратуши находится иезуитский костёл Святого Казимира, неоднократно перестраивавшийся с XVII века. На улицу Аушрос варту (Островоротную) выходят базилианский костёл и монастырь Святой Троицы и православный Свято-Духов монастырь с мощами святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия; улица ведёт к барочному костёлу Святой Терезы, сохранившимся городским воротам Острой браме с часовней и чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери.

См. также 
 Музеи Вильнюса
 Культовые сооружения Вильнюса
 Лукишкская тюрьма

Примечания

Литература 
 А. Папшис. Вильнюс. Вильнюс: Минтис, 1977.

Районы Вильнюса
Достопримечательности Вильнюса
Всемирное наследие в Литве
Всемирное наследие по алфавиту
Архитектура Вильнюса